At San Quentin — альбом Джонни Кэша. Был записан во время концерта, который Джонни Кэш дал 24 февраля 1969 года в тюрьме «Сан-Квентин». Был издан 4 июня того же года.

Альбом достиг 1 места в чартах Pop Albums и Top Country Albums американского журнала «Билборд».

Альбом был номинирован на несколько премий «Грэмми», включая «Альбом года». Песня «A Boy Named Sue» с него победила в категории «Лучшая мужская вокальная работа в стиле кантри».

В 2004 году альбом был включён в Зал славы премии «Грэмми».

Список композиций 
Сторона 1

Сторона 2

* Автор не указан.

Диск 3 (DVD)
 Новый документальный фильм, снятый британской компанией Granada TV, рассказывает историю исторического концерта Джонни Кэша в тюрьме «Сан-Квентин». (Длительность: прибл. 60 мин.)

 «Wanted Man»
 «Wreck of the Old 97»
 «I Walk the Line»
 «Darling Companion»
 «Starkville City Jail»
 «San Quentin»
 «San Quentin»
 «A Boy named Sue»
 «Peace in the Valley»
 «Folsom Prison Blues»

Чарты

Примечания 

Альбомы Джонни Кэша
Концертные альбомы 1969 года
Концертное видео
Концертные альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Бобом Джонстоном